Canal del Roure: canal del terme municipal de Gósol, al Berguedà
 Canal del Roure: canal del terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà